Лакташи:

 Лакташи — город, центр одноимённой общины на северо-западе Республики Сербской в составе БиГ.
 Лакташи —  община (муниципалитет) в северо-западной части Республики Сербской в составе БиГ.
 Лакташи — боснийский футбольный клуб из города Лакташи.